Футболист:

 Футболист — спортсмен, играющий в футбол.
 «Футболист» — балет композитора В. А. Оранского.
 «Футболист» — картина художника-эмигранта Всеволода Романова, персонажа романа «Дар» Владимира Набокова.
 «Футболист» — советский фильм Александра Гордона.